Ше́пард, Ше́ппард () — английская фамилия. Известные носители:

 Шепард, Алан (1923—1998) — первый американский астронавт, один из 12 человек, побывавших на Луне.
 Шепард, Белла (род. 2001) — американская актриса.
 Шепард, Вонда (род. 1963) — американская актриса, певица, автор песен, композитор и гитаристка.
 Шепард, Джессика (род. 1996) — американская баскетболистка.
 Шепард, Дэкс (род. 1975) — американский актёр.
 Шепард, Люциус (1947—2014) — американский писатель, работавший в жанрах научной фантастики и магического реализма.
 Шепард, Мэри (1909—2000) — английская художница, иллюстратор книг о Мэри Поппинс.
 Шепард, Мэттью (1976—1998) — американский студент-гей, жертва преступления на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации.
 Шепард, Роджер (1929—2022) — американский психолог-когнитивист.
 Шепард, Сэм (1943—2017) — американский актёр, сценарист, режиссёр, писатель и драматург.
 Шепард, Фрэнсис Паркер (1897–1985) американский геолог.
 Шепард, Эрнест (1879—1976) — английский художник и книжный иллюстратор, создатель образа Винни-Пуха.

 Шеппард, Джек (1702—1724) — английский разбойник, герой песен и баллад.
 Шеппард, Джефф (род. 1974) — американский баскетболист.
  (ок. 1515—1558) — английский композитор.
 Шеппард, Диллон (род. 1979) — южноафриканский футболист, полузащитник «Марицбург Юнайтед», экс-игрок сборной ЮАР.
 Шеппард, Кейт (1847—1934) — новозеландская суфражистка.
 Шеппард, Марк (род. 1964) — английский актёр и музыкант.
 Шеппард, Мелвин (1883—1942) — американский легкоатлет, четырёхкратный чемпион Олимпийских игр.
 Шеппард, Моррис (1875—1941) — американский политик и конгрессмен, член Палаты представителей США, сенатор США от штата Техас.
 Шеппард, Норман(1921—2015) — английский учёный-химик.
 Шеппард, Оливер (1865—1941) — ирландский скульптор и медальер, член Королевской Ибернийской Академии.
 Шеппард, Скотт (род. 1977) — астроном факультета земного магнетизма института Карнеги.
 Шеппард, Эйша (род. 1998) — американская баскетболистка.
  (1900—1984) — американская журналистка и модный критик.

 Шеппард, Кенни Уэйн (при рождении Бробст; род. 1977) — американский блюзовый гитарист, певец, автор песен.
 Шепард, Чарльз (1887—1968) — валлийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Шепард, Эштон (род. 1986) — американская певица и автор песен.

 Составная фамилия
 Беджицка-Шеппард, Анна (род. 1946) — польская художница по костюмам.

 Вымышленные персонажи
 Адриан Шепард — главный герой компьютерной игры Half-Life: Opposing Force.
 Дерек Шепард — один из главных героев телесериала «Анатомия страсти».
 Джек Шепард — один из главных героев телесериала «Остаться в живых».
 Джон Шепард — один из главных героев телесериала «Звёздные врата: Атлантида».
 Кристиан Шепард — один из героев телесериала «Остаться в живых».
 Капитан Шепард — главный герой серии видеоигр Mass Effect.
 Генерал-лейтенант Шепард — главный антагонист игры Call of Duty: Modern Warfare 2.
 Шепард — один из героев компьютерной игры Dreamfall Chapters.